El óxido de antimonio puede referirse a cualquiera de los siguientes óxidos:
 Óxido de antimonio(III) o trióxido de diantimonio (Sb2O3)
 Óxido de antimonio(IV) o tetraóxido de diantimonio (Sb2O4)
 Óxido de antimonio(V) o pentaóxido de diantimonio (Sb2O5)
 Tridecaóxido de hexaantimonio (Sb6O13)

así como a minerales óxidos de antimonio:
 Estibiconita